

Казахстан 
 Шугыла — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Шугыла — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.